Seasons – winylowy album muzyczny autorstwa Binga Crosby’ego, wydany przez Polydor Records w 1977 roku. Jest to ostatni album studyjny, który został ukończony przed śmiercią Crosby’ego, wydany pośmiertnie pod hasłem The Closing Chapter (z ang. Rozdział Końcowy).

Nagrywanie albumu 
Przy nagrywaniu tego albumu Crosby’emu towarzyszyła orkiestra Pete'a Moore'a. Moore wykonał również wszystkie aranżacje do albumu, który został nagrany w CBS Studios, Whitfield Street, w Londynie, 12,13 i 14 września 1977 roku – z wyjątkiem jednego utworu „Spring Will Be a Little Late This Year”, który został nagrany w United Western Recorders, Sunset Boulevard, w Hollywood 19 stycznia 1976 roku. Ta piosenka została również wyprodukowana przez Kena Barnesa i zaaranżowana przez Pete'a Moore'a.

Album został wydany na CD po raz pierwszy w 2010 roku przez Collectors 'Choice Music i zawierał kilka wcześniej nie wydanych utworów bonusowych. Utwory 18-25 pochodziły z ostatniej sesji nagraniowej Binga w studiu BBC Maida Vale w Londynie 11 października 1977 roku z orkiestrą Gordona Rose'a. Aranżacje wykonał Alan Cohen. Utwory 13-17 to odczyty poezji Crosby'ego nagrane 14 września 1977 roku w celach charytatywnych i wydane różnym fanklubom Crosby'ego, które pozostały nie wydane aż do wydania płyty CD w 2010 roku.

Lista utworów (edycja LP 1977 r.)

Pierwsza strona

Druga strona

Lista utworów (edycja CD 2010 r. – Deluxe Edition)

Przypisy 

Albumy muzyczne wydane w roku 1977
Albumy Polydor Records
Albumy Binga Crosby’ego